Натуральне число 260
 260 рік до нашої ери
 260 рік нашої ери